Масленко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Масленков, Игорь Леонидович (1919—1992) — украинский советский архитектор.
 Масленков, Станислав Борисович (род. 1932) — советский и российский учёный-металлург.